Danny McCoy (Josh Duhamel) is het feitelijke hoofdpersonage van de Amerikaanse televisieserie 'Las Vegas'.

Verhaal
Hij is een ex-marinier die in het begin bij de beveiliging van het Montecito werkt en het later zelf bestuurt. Hij is geboren en getogen in Las Vegas. Mary Connell is zijn jeugdvriendin die hij kent sinds zijn tweede levensjaar. Het was tevens zijn eerste vriendin en ook zij werkt in het casino. Nadat Danny terug is van militaire dienst proberen zij een relatie op te bouwen die tijdens de verloving op de klippen gaat. Heel de serie door heeft hij ook een speciale band Ed Deline, zijn baas. Na een moeilijke beginperiode neemt Ed Danny op en groeien de twee heel dicht naar elkaar toe. Dit verandert niet door heel de serie. Aan het einde van seizoen twee overlijdt plotseling zijn vader, met wie hij een moeilijke band had, hij erft het bouwbedrijf en het huis. De band die hij heeft met Delinda Deline, de dochter van Ed is moeizaam. In het begin van de serie hebben ze een kortstondige vurige relatie, maar na een lange periode van uiteen zijn gaan ze samen wonen. 

McCoy, Danny